El distrito de Langon es un distrito de Francia (en francés arrondissement) , que se localiza en el departamento de Gironda (en francés Gironde), de la región de Aquitania. Cuenta con 13 cantones y 169 comunas.

División territorial

Cantones 
Los cantones del distrito de Langon son:
 Cantón de Auros
 Cantón de Bazas
 Cantón de Captieux
 Cantón de Grignols
 Cantón de Langon
 Cantón de Monségur
 Cantón de Pellegrue
 Cantón de La Réole
 Cantón de Saint-Macaire
 Cantón de Saint-Symphorien
 Cantón de Sauveterre-de-Guyenne
 Cantón de Targon
 Cantón de Villandraut

Comunas 
Las comunas del distrito de Langon, con sus códigos, son:

Véase también 
 Cantones de Gironda
 Comunas de Gironda

Enlaces externos 
 Langon, Instituto Nacional de Estadística y de Estudios Económicos de Francia (INSEE) (en francés).

Langon